Garuda, est un homme-oiseau fabuleux de la mythologie hindouiste et bouddhiste.
Ce nom a été aussi été utilisé dans divers contextes :

Jeu vidéo 
 bombe C4 Garuda, technique du jeu Deidara du manga Naruto.
 Garuda, nom de l'escadrille du joueur dans le jeu vidéo de combat aérien Ace Combat 6: Fires of Liberation.
 Garuda, monstres nommés Garuda des jeux vidéo Azure Dreams (1998), Final Fantasy XII (2006) et Tales of Symphonia: Dawn of the New World (2008).
 Yian Garuga, un des monstres des jeux vidéo Monster Hunter.
 Garuda est un personnage du jeu vidéo Street Fighter EX (1996).

Littérature 
 Garudas, race d'homme-oiseaux dans l'univers fictif de Bas-Lag de China Miéville. 
 Eaque du Garuda,  personnage du manga Saint Seiya.

Télévision 
 Garuda, créature de la deuxième saison de la série télévisée Lost Girl (2011-2012).

Divers 
 Garuda Indonesia est la compagnie aérienne nationale de l'Indonésie.
 Garuda est un film thaïlandais de Monthon Arayangkoon (2004).
 Garuda Linux (en) est une distribution Linux basée sur Arch Linux.

  est un astéroïde de la ceinture principale.